Ярусово — название населённых пунктов.

Россия 
 Ярусово — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Ярусово — деревня в Красногородском районе Псковской области.

См. также 
 Ярусов
 Ярус